Die Campionato Sammarinese di Calcio 1992/93 war die achte Spielzeit der san-marinesischen Fußballliga. Die nach einem aus Hin- und Rückrunde bestehenden Grunddurchgang besten vier Mannschaften sowie der Meister der Serie A2 spielten in einem Meisterplayoff um den Titel.

Der SP Tre Fiori gewann mit einem Finalsieg über den SP Domagnano den zweiten Titel in der Vereinsgeschichte.

Serie A1

Grunddurchgang

Kreuztabelle

Meisterplayoff 
Die vier bestplatzierten Mannschaften des Grunddurchgangs sowie der Meister der Serie A2 spielten in einem im Doppel-K.-o.-System ausgetragenen Turnier um den Meistertitel.

Hinweis: die Buchstaben A und B vor dem Mannschaftsnamen stehen für die Liga (A1 bzw. A2) und die Zahl dahinter für die Platzierung im Grunddurchgang.

Serie A2 
Beiden Absteigern der Vorsaison gelang der sofortige Wiederaufstieg.

Weblinks 
Ergebnisse auf rsssf.com, abgerufen am 10. Juni 2013

Einzelnachweise 

1992
Fußballsaison 1992/93